Tullamarine ist ein Vorort von Melbourne im Bundesstaat Victoria, Australien. Nach der Volkszählung von 2016 hatte er 6605 Einwohner. Er liegt 17 km außerhalb des Stadtzentrums und ist ein Teil der Stadtverwaltung von Hume City.

Der Name geht wahrscheinlich auf den Aborigine Tullamareena zurück. Die Gegend ist geprägt von Neubausiedlungen und leichter Industrie. Wichtigste Landmarke in der hauptsächlich flachen Topographie, die den heißen Nordwinden von Melbournes Sommer ausgesetzt ist, ist der nahe gelegene Flughafen. Die Vorstadt entwickelt sich erst seit den 1970er Jahren, als wegen der Nähe zum Flughafen die Landpreise fielen. Die Architektur ist größtenteils zweckmäßig.

Klima

Einzelnachweise 

Stadtteil von Melbourne
Hume City
Brimbank City
Moreland City